Red Apple (mela rossa in lingua inglese) può indicare:

Architettura 
 The Red Apple – grattacielo di Rotterdam (Paesi Bassi)

Geografia 
 Red Apple – città fantasma dell'Alabama (Stati Uniti d'America)
 Red Apple – comunità non incorporata della California (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Red Apple – marca di sigarette fittizia, ideata dal regista Quentin Tarantino, che le rappresenta in diversi suoi film